Paasilinna è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "fortezza di pietra"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

 Arto Paasilinna (1942-2018), scrittore finlandese
 Erno Paasilinna (1935-2000), scrittore finlandese
 Mauri Paasilinna (1947–), scrittore finlandese
 Reino Paasilinna (1939–2022), politico finlandese, europarlamentare